Pucheng steht für:

den Kreis Pucheng (蒲城县) der bezirksfreien Stadt Weinan in der Provinz Shaanxi, Volksrepublik China, siehe Pucheng (Weinan)
den Kreis Pucheng (浦城县) der bezirksfreien Stadt Nanping in der Provinz Fujian, Volksrepublik China, siehe Pucheng (Nanping) 
die Großgemeinde Pucheng (蒲城镇) im Kreis Pu in der Provinz Shanxi, Volksrepublik China, siehe Pucheng (Pu)
das Straßenviertel Pucheng (蒲城街道) im Stadtbezirk Weidong in der Provinz Henan, Volksrepublik China, siehe Pucheng (Weidong)